Intelsat kan avse:

International Telecommunications Satellite Organization (INTELSAT) – ett mellanstatligt konsortium för satellitkommunikation 1964–2001 och därefter övervakning av de allmännyttiga skyldigheterna för Intelsat
Intelsat (företag) – ett privat företag bildadat 2001 av medlemmarna i International Telecommunications Satellite Organization

Se även
Eutelsat
Inmarsat

Kommunikationssatelliter